Naro puede referirse a:

 Naro (Italia), localidad de la provincia de Agrigento, región de Sicilia, Italia
 Naro-1, primera lanzadera espacial de Corea del Sur3
 Naro-Fominsk, ciudad del óblast de Moscú, en Rusia
 Centro Espacial Naro, puerto espacial surcoreano ubicado en la provincia de Jeolla del Sur